Irwell steht für:
 River Irwell, Nebenfluss des Mersey in England
 einen Fluss in Neuseeland, siehe Irwell River
 einen Ort in Neuseeland, siehe Irwell (Neuseeland)